Иван Краснопёров: Краснопёров, Иван Маркович (1839—1920) — русский земский статистик.
 Краснопёров, Иван Мефодьевич (1911—1989) — гобоист, заслуженный артист Латвийской ССР (1956).